Немецкие подводные лодки
U-111 (1917)
U-111 (1940)